Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati nei quarti di finale da Mahesh Bhupathi e Maks Mirny che hanno poi sconfitto in finale Jiří Novák e Radek Štěpánek per 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (campioni)
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinale)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno)
  Joshua Eagle /  Sandon Stolle (primo turno)

  Paul Haarhuis /  Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
  Ellis Ferreira /  David Rikl (secondo turno)
  Jiří Novák /  Radek Štěpánek (finale)
  Julien Boutter /  Sjeng Schalken (secondo turno)
  Michael Hill /  Leander Paes (secondo turno)
  Brian MacPhie /  Nenad Zimonjić (terzo turno)
  Robbie Koenig /  David Prinosil (terzo turno)
  David Adams /  Gastón Etlis (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2002